Take Me Out to the Ball Game (nummer), een traditioneel honkballied uit 1908
 Take Me Out to the Ball Game (film), een Amerikaanse film uit 1949 met onder anderen Frank Sinatra, Esther Williams en Gene Kelly
 Take Me Out to the Ball Game (Sex and the City), de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Amerikaanse televisieserie Sex and the City